Логвиновка — название населённых пунктов:

Россия 
 Логвиновка — посёлок в Старооскольском городском округе Белгородской области.

Украина 
 Логвиновка — село в Коломакском районе Харьковской области.